790-й отдельный армейский разведывательный артиллерийский дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 790-й оарадн РГК. Полевая почта 48602

История 

Сформирован на базе разведывательного артиллерийского дивизиона 24-го пушечного артиллерийского полка 54-й армии Ленинградского фронта 27 апреля 1942 года. В действующей армии с 27 апреля 1942 по 15 июня 1944.

С 27 апреля 1942 вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений и объединений Ленинградского и Волховского фронтов. 15 июня 1944 года в соответствии с приказом НКО СССР от 16 мая 1944 года № 0019, директивы заместителя начальника Генерального штаба РККА от 22 мая 1944 г. №ОРГ-2/476 790-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион обращён на формирование 127-й пушечной артиллерийской бригады 21-й армии Ленинградского фронта.

Состав 
С 2 мая 1942 года штат 08/97
 Штаб
 Хозяйственная часть
 Батарея звуковой разведки (БЗР) 
 Батарея топогеодезической разведки (БТР)
 Взвод оптической разведки (ВЗОР) (на 2 мая 1942г. не сформирован)
 Фотограмметрический взвод (ФВ)
 Артиллерийский метеорологический взвод (АМВ)
 Авиационное корректировочное звено (не сформировано)
 Хозяйственный взвод
 Пункт медицинской помощи

С августа 1943 года штат 08/555
 Штаб
 Хозяйственная часть
 1-я Батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
 2-я Батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
 Батарея топогеодезической разведки (БТР)
 Взвод оптической разведки (ВЗОР)
 Фотограмметрический взвод (ФВ)
 Хозяйственный взвод
 Пункт медицинской помощи

Подчинение

Командование дивизиона 

Командир дивизиона
 капитан Семёнов Павел Павлович
 майор Цокало Никита Александрович

Заместитель командира дивизиона 
 майор Дешко Алексей Афанасьевич

Начальник штаба дивизиона
 ст. лейтенант Бардин
 майор Дешко Алексей Афанасьевич
 капитан ВорсульГлеб Константинович
 капитан Писарев Николай Семёнович

Заместитель командира дивизиона по политической части
 майор Чернявский Иван Борисович

Помощник начальника штаба дивизиона
 ст. лейтенант Писарев Николай Семёнович
 ст. лейтенант Карманчук Фёдор Васильевич

Помощник командира дивизиона по снабжению
 капитан Павлов Алексей Павлович

Командиры подразделений дивизиона  

Командир  БЗР (до октября 1943 года)
 капитан Кочергин Николай Ильич Михаил Иосифович
 ст. лейтенант Губко Фёдор Семёнович

Командир 1-й БЗР
 капитан Шударев Дмитрий Ефремович
 ст. лейтенант Писарев Николай Семёнович
 ст. лейтенант Никифоров Алексей Николаевич

Командир 2-й БЗР
 ст. лейтенант, капитан Губко Фёдор Семёнович

Командир БТР
 капитан Павлов Анатолий Иванович
 ст. лейтенант Ган Абрам Израилович

Командир ВЗОР
 ст. лейтенант Колесников Владимир Игнатьевич

Командир ФГВ
 ст. техник- лейтенант Ефремов Михаил Иванович

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=150101215&backurl=q%5C790%20орадн::division%5C790%20оарадн::use_main_string%5Ctrue::group%5Call::types%5Copersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&static_hash=457145d169790e3533fd423f9c0c4887v4

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны